Kabinett Maurer steht für folgende Regierungen Rumäniens:

 Kabinett Maurer I (1961 bis ?)
 Kabinett Maurer II 
 Kabinett Maurer III 
 Kabinett Maurer IV 
 Kabinett Maurer V (1969 bis 1974)